Acebo steht für:
 Acebo (Cáceres), eine Gemeinde in der Provinz Cáceres, Spanien
 Acebo (Fluss), ein Fluss in Asturien, Spanien

Acebo ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Alexander V. Acebo (1927–2019), US-amerikanischer Politiker, State Auditor von Vermont
 Esther Acebo (* 1983), spanische Schauspielerin, Moderatorin und Reporterin
 Manuel Gómez Acebo y de Igartua († 2009), spanischer Diplomat

Siehe auch:
 El Acebo
 Azebo